Di seguito una lista di asteroidi dal numero 516001 al 517000 con data di scoperta e scopritore.

516001-516100 

|-
| 516001 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516002 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516003 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516004 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516005 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516006 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516007 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516008 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516009 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516010 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516011 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516012 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516013 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516014 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516015 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516016 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516017 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516018 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516019 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516020 - ||  ||  || WISE
|-
| 516021 - ||  ||  || OAM
|-
| 516022 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516023 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516024 - ||  ||  || CSS
|-
| 516025 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516026 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516027 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516028 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516029 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516030 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516031 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516032 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516033 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516034 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 516035 - ||  ||  || CSS
|-
| 516036 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516037 - ||  ||  || CSS
|-
| 516038 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516039 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 516040 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516041 - ||  ||  || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 516042 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516043 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516044 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516045 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516046 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516047 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516048 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516049 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516050 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516051 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516052 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516053 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516054 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516055 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516056 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 516057 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516058 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516059 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516060 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516061 - ||  ||  || CSS
|-
| 516062 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516063 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516064 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516065 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516066 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516067 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516068 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516069 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516070 - ||  ||  || WISE
|-
| 516071 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516072 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516073 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516074 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516075 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516076 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516077 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516078 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516079 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516080 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516081 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516082 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516083 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516084 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516085 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516086 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516087 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516088 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516089 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516090 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516091 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516092 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516093 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516094 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516095 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516096 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516097 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516098 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516099 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516100 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

516101-516200 

|-
| 516101 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516102 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516103 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516104 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516105 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516106 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516107 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516108 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516109 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516110 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516111 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516112 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516113 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516114 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516115 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516116 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516117 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516118 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516119 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516120 - ||  ||  || CSS
|-
| 516121 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516122 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516123 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516124 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516125 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516126 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516127 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516128 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516129 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516130 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516131 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516132 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516133 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516134 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516135 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516136 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516137 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516138 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516139 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516140 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516141 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516142 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516143 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516144 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516145 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516146 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516147 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516148 - ||  ||  || CSS
|-
| 516149 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516150 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516151 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516152 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516153 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516154 - ||  ||  || CSS
|-
| 516155 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516156 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516157 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516158 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516159 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516160 - ||  ||  || CSS
|-
| 516161 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516162 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516163 - ||  ||  || CINEOS
|-
| 516164 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516165 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516166 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516167 - ||  ||  || CSS
|-
| 516168 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516169 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 516170 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516171 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516172 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516173 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516174 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516175 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516176 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516177 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516178 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516179 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516180 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 516181 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 516182 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516183 - ||  ||  || OAM
|-
| 516184 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516185 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516186 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516187 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516188 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516189 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516190 - ||  ||  || CSS
|-
| 516191 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516192 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516193 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516194 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516195 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516196 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516197 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516198 - ||  ||  || CINEOS
|-
| 516199 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 516200 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

516201-516300 

|-
| 516201 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516202 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516203 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516204 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516205 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516206 - ||  ||  || CSS
|-
| 516207 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516208 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516209 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 516210 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516211 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516212 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516213 - ||  ||  || CSS
|-
| 516214 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516215 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516216 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516217 - ||  ||  || CSS
|-
| 516218 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516219 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516220 - ||  ||  || CSS
|-
| 516221 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516222 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516223 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516224 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516225 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516226 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516227 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516228 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516229 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516230 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516231 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516232 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516233 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516234 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516235 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516236 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516237 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 516238 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516239 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516240 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516241 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516242 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516243 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516244 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516245 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516246 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516247 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516248 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516249 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516250 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516251 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516252 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516253 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516254 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516255 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516256 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516257 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516258 - ||  ||  || CSS
|-
| 516259 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516260 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516261 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516262 - ||  ||  || CSS
|-
| 516263 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516264 - ||  ||  || CSS
|-
| 516265 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516266 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516267 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516268 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516269 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516270 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516271 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516272 - ||  ||  || WISE
|-
| 516273 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516274 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516275 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516276 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516277 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516278 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516279 - ||  ||  || CSS
|-
| 516280 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516281 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516282 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516283 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516284 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516285 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516286 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516287 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516288 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516289 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516290 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516291 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516292 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516293 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516294 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516295 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516296 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516297 - ||  ||  || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 516298 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516299 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516300 - ||  ||  || WISE
|-
|}

516301-516400 

|-
| 516301 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516302 - ||  ||  || WISE
|-
| 516303 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516304 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516305 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516306 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516307 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516308 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516309 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516310 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516311 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516312 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516313 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516314 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516315 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516316 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516317 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516318 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516319 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516320 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516321 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516322 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516323 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516324 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516325 - ||  ||  || CSS
|-
| 516326 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516327 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516328 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516329 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516330 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516331 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516332 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516333 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516334 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516335 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516336 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516337 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516338 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516339 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516340 - ||  ||  || CSS
|-
| 516341 - ||  ||  || WISE
|-
| 516342 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516343 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516344 - ||  ||  || CSS
|-
| 516345 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516346 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516347 - ||  ||  || WISE
|-
| 516348 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516349 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516350 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516351 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516352 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516353 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516354 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516355 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516356 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516357 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516358 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516359 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516360 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516361 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516362 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516363 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516364 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516365 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516366 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516367 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516368 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516369 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516370 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516371 - ||  ||  || WISE
|-
| 516372 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516373 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516374 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516375 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516376 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516377 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516378 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516379 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516380 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 516381 - ||  ||  || WISE
|-
| 516382 - ||  ||  || CSS
|-
| 516383 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 516384 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 516385 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516386 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516387 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516388 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516389 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516390 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516391 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516392 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 516393 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 516394 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516395 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516396 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 516397 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516398 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 516399 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 516400 - ||  ||  || LINEAR
|-
|}

516401-516500 

|-
| 516401 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516402 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516403 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516404 - ||  ||  || NEAT
|-
| 516405 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516406 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516407 - ||  ||  || NEAT
|-
| 516408 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516409 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 516410 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 516411 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516412 - ||  ||  || CINEOS
|-
| 516413 - ||  ||  || Hönig, S. F.
|-
| 516414 - ||  ||  || NEAT
|-
| 516415 - ||  ||  || NEAT
|-
| 516416 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 516417 - ||  ||  || NEAT
|-
| 516418 - ||  ||  || NEAT
|-
| 516419 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516420 - ||  ||  || NEAT
|-
| 516421 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516422 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516423 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516424 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516425 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516426 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 516427 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516428 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 516429 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 516430 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 516431 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 516432 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516433 - ||  ||  || CSS
|-
| 516434 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516435 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 516436 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 516437 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 516438 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516439 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516440 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516441 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 516442 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516443 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516444 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516445 - ||  ||  || CINEOS
|-
| 516446 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 516447 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 516448 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516449 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516450 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516451 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516452 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516453 - ||  ||  || CSS
|-
| 516454 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 516455 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516456 - ||  ||  || CSS
|-
| 516457 - ||  ||  || CSS
|-
| 516458 - ||  ||  || CSS
|-
| 516459 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516460 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 516461 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 516462 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516463 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516464 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516465 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516466 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516467 - ||  ||  || NEAT
|-
| 516468 - ||  ||  || NEAT
|-
| 516469 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516470 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516471 - ||  ||  || CSS
|-
| 516472 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516473 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516474 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516475 - ||  ||  || CSS
|-
| 516476 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516477 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516478 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 516479 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516480 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516481 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516482 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516483 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516484 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516485 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516486 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516487 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516488 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516489 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516490 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 516491 - ||  ||  || CSS
|-
| 516492 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516493 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 516494 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516495 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516496 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516497 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516498 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516499 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516500 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

516501-516600 

|-
| 516501 - ||  ||  || CSS
|-
| 516502 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516503 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516504 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516505 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516506 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516507 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516508 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516509 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516510 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516511 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516512 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516513 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516514 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516515 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516516 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516517 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516518 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516519 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516520 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516521 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516522 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516523 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516524 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516525 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 516526 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516527 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516528 - ||  ||  || CSS
|-
| 516529 - ||  ||  || CSS
|-
| 516530 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 516531 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 516532 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516533 - ||  ||  || CSS
|-
| 516534 - ||  ||  || CSS
|-
| 516535 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516536 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516537 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516538 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516539 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516540 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516541 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516542 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516543 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 516544 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
| 516545 - ||  ||  || NEAT
|-
| 516546 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516547 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516548 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516549 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516550 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516551 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516552 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516553 - ||  ||  || CSS
|-
| 516554 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516555 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516556 - ||  ||  || CSS
|-
| 516557 - ||  ||  || CSS
|-
| 516558 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516559 - ||  ||  || CSS
|-
| 516560 Annapolisroyal ||  ||  || Balam, D. D.
|-
| 516561 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516562 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516563 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516564 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516565 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516566 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516567 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516568 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516569 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516570 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516571 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516572 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516573 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516574 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516575 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516576 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516577 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516578 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516579 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516580 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516581 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516582 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516583 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516584 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516585 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516586 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516587 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516588 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516589 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516590 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516591 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516592 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516593 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516594 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516595 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516596 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516597 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516598 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516599 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516600 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

516601-516700 

|-
| 516601 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516602 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516603 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516604 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516605 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
| 516606 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516607 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516608 - ||  ||  || CSS
|-
| 516609 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516610 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516611 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516612 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516613 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
| 516614 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516615 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516616 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516617 - ||  ||  || CSS
|-
| 516618 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516619 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516620 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516621 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516622 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516623 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516624 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516625 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516626 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516627 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516628 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516629 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516630 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516631 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516632 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516633 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516634 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516635 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516636 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516637 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516638 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516639 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516640 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516641 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 516642 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516643 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516644 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516645 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516646 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516647 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516648 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516649 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516650 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516651 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516652 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516653 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516654 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 516655 - ||  ||  || CSS
|-
| 516656 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516657 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516658 - ||  ||  || OAM
|-
| 516659 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516660 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516661 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516662 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516663 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516664 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516665 - ||  ||  || CSS
|-
| 516666 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516667 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516668 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516669 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516670 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516671 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516672 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516673 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516674 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516675 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516676 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516677 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516678 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516679 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516680 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516681 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516682 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516683 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516684 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516685 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516686 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516687 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516688 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516689 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516690 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516691 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516692 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516693 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516694 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516695 - ||  ||  || CSS
|-
| 516696 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516697 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516698 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516699 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516700 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

516701-516800 

|-
| 516701 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516702 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516703 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516704 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516705 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516706 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516707 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516708 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516709 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516710 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516711 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516712 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516713 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516714 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516715 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516716 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516717 - ||  ||  || CSS
|-
| 516718 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516719 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516720 - ||  ||  || CSS
|-
| 516721 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516722 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516723 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516724 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516725 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516726 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516727 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516728 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516729 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516730 - ||  ||  || CSS
|-
| 516731 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516732 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516733 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516734 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 516735 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516736 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516737 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516738 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516739 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516740 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516741 - ||  ||  || OAM
|-
| 516742 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516743 - ||  ||  || OAM
|-
| 516744 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516745 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
| 516746 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
| 516747 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516748 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516749 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516750 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516751 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516752 - ||  ||  || CSS
|-
| 516753 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516754 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516755 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516756 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516757 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516758 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516759 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516760 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516761 - ||  ||  || CSS
|-
| 516762 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516763 - ||  ||  || CSS
|-
| 516764 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516765 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516766 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516767 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516768 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516769 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516770 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516771 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516772 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516773 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516774 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516775 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516776 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516777 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516778 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516779 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516780 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516781 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516782 - ||  ||  || OAM
|-
| 516783 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 516784 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516785 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516786 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516787 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516788 - ||  ||  || WISE
|-
| 516789 - ||  ||  || WISE
|-
| 516790 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516791 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516792 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516793 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516794 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516795 - ||  ||  || WISE
|-
| 516796 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516797 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516798 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516799 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516800 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

516801-516900 

|-
| 516801 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516802 - ||  ||  || CSS
|-
| 516803 - ||  ||  || CSS
|-
| 516804 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516805 - ||  ||  || WISE
|-
| 516806 - ||  ||  || WISE
|-
| 516807 - ||  ||  || WISE
|-
| 516808 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516809 - ||  ||  || WISE
|-
| 516810 - ||  ||  || WISE
|-
| 516811 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516812 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516813 - ||  ||  || WISE
|-
| 516814 - ||  ||  || WISE
|-
| 516815 - ||  ||  || WISE
|-
| 516816 - ||  ||  || WISE
|-
| 516817 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516818 - ||  ||  || WISE
|-
| 516819 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516820 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516821 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516822 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516823 - ||  ||  || WISE
|-
| 516824 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516825 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 516826 - ||  ||  || OAM
|-
| 516827 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516828 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516829 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516830 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516831 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516832 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516833 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516834 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516835 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516836 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516837 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516838 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516839 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516840 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516841 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516842 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516843 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516844 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516845 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516846 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516847 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516848 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516849 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516850 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516851 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516852 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516853 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516854 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516855 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516856 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516857 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516858 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516859 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516860 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516861 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516862 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516863 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516864 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516865 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516866 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516867 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516868 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 516869 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516870 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516871 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516872 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516873 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516874 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516875 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516876 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516877 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516878 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516879 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516880 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516881 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516882 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516883 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516884 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516885 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516886 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516887 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516888 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516889 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516890 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516891 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516892 - ||  ||  || WISE
|-
| 516893 - ||  ||  || WISE
|-
| 516894 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516895 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516896 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516897 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516898 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516899 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516900 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

516901-517000 

|-
| 516901 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516902 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516903 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516904 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516905 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516906 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516907 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 516908 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516909 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516910 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516911 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516912 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516913 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516914 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516915 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516916 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516917 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516918 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516919 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516920 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516921 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516922 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516923 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516924 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516925 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516926 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516927 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516928 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516929 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516930 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516931 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516932 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516933 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516934 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516935 - ||  ||  || WISE
|-
| 516936 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516937 - ||  ||  || WISE
|-
| 516938 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516939 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516940 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516941 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516942 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516943 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516944 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516945 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516946 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516947 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516948 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516949 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516950 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516951 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516952 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516953 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516954 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516955 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516956 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516957 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516958 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516959 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516960 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516961 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516962 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516963 - ||  ||  || WISE
|-
| 516964 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516965 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516966 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516967 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516968 - ||  ||  || CSS
|-
| 516969 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516970 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516971 - ||  ||  || CSS
|-
| 516972 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516973 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516974 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516975 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516976 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516977 - ||  ||  || New Horizons KBO Search
|-
| 516978 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516979 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516980 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516981 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516982 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516983 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516984 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516985 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516986 - ||  ||  || NEAT
|-
| 516987 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516988 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516989 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516990 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516991 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 516992 - ||  ||  || ODAS
|-
| 516993 - ||  ||  || CSS
|-
| 516994 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516995 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516996 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 516997 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516998 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 516999 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517000 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0516001